Новая восточная политика (), часто просто Восточная политика (, употребляется также термин Ostpolitik без перевода в иноязычном тексте) — в контексте политической ситуации холодной войны и раздела Германии политика руководства ФРГ по сближению с ГДР и с социалистическими государствами Восточной Европы.

Политика связана с именами Вилли Брандта, федерального канцлера ФРГ в 1969—1974 от СДПГ, и его министра по особым поручениям Эгона Бара.

Она стала частью общей тенденции к разрядке международной напряжённости, характеризовавшей международную политику 1970-х годов.

Основные черты «Новой восточной политики»

Межгерманская политика 
 признание ГДР как суверенного государства (Основополагающий договор между ГДР и ФРГ, 1972), признание государственной границы между ФРГ и ГДР;
 установление де-факто дипломатических отношений между ФРГ и ГДР (на уровне «постоянных представителей»);
 отказ от характерной для правительств ХДС до 1969 г. политики игнорирования восточной Германии как «оккупированной территории»; расчёт на демократизацию ГДР благодаря интенсификации контактов между западными и восточными немцами («изменение через сближение», Wandel durch Annäherung);
 сохранение декларированной цели добровольного объединения Германии в будущем;
 личные встречи и переговоры руководства двух германских государств (Эрфуртская встреча на высшем уровне, 1970);
 усиление межгерманских экономических связей.

Отношения с другими странами и международными организациями 
 отказ от доктрины Хальштейна и установление дипломатических отношений со странами, имевшими таковые с ГДР (первыми, не считая СССР, на который доктрина не распространялась, стали Югославия и Румыния);
 признание восточной границы ГДР (линия Одер — Нейсе), отказ от претензий на территории Силезии, Померании и Восточной Пруссии, де-факто с 1945 г. находившиеся в составе Польши и СССР; приверженность принципу нерушимости европейских границ (Московский договор (1970));
 сближение с социалистической Польшей и особое подтверждение её границ (Варшавский договор (1970), Коленопреклонение в Варшаве);
 подтверждение границ с Чехословакией, признание Мюнхенского соглашения 1938 г. ничтожным (Пражский договор (1973))
 вступление в ООН одновременно с ГДР (1973);
 сохранение членства ФРГ в ЕЭС и НАТО.

За свои усилия Брандт был награждён в 1971 году Нобелевской премией мира.

Внешняя политика ГДР
Внешняя политика Германии
Объединение ФРГ и ГДР
Вилли Брандт
Холодная война
1970-е годы